Risultati delle Qualificazioni al campionato europeo di calcio Under-21 2007 iniziate nel maggio 2006.

I Paesi Bassi sono qualificati di diritto come nazione ospitante. Dei 52 membri della UEFA, solo le Isole Fær Øer scelgono di non partecipare. Le rimanenti 50 nazioni si contendono l'accesso alla fase finale del torneo per i 7 posti rimasti ancora liberi.

A causa del cambio di ciclicità rispetto alle edizioni precedenti, il torneo di qualificazione è stato rivoluzionato, accorciando notevolmente il numero di partite da giocare. La struttura della competizione è stata la seguente:
 Le 16 nazioni con il ranking più basso disputano un turno preliminare con dei play-off con andata e ritorno da cui si qualificano 8 squadre.
 Le 42 squadre così rimaste vengono divise in 14 gironi da 3 squadre l'uno. In ogni girone ciascuna squadra disputa due partite, una in casa e una in trasferta.
 Le 14 squadre vincitrici dei gruppi disputano dei play-off con andata e ritorno, da cui usciranno le 7 squadre che accederanno alla fase finale.

Turno preliminare

Gruppi di qualificazione

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Gruppo 6

Gruppo 7

Gruppo 8

Gruppo 9

Gruppo 10

Gruppo 11

Gruppo 12

Gruppo 13

Gruppo 14

Spareggi per il torneo finale 
Il sorteggio per gli accoppiamenti si è tenuto a Nyon, in Svizzera, l'8 settembre 2006.

Andata 6 e 7 ottobre, ritorno 10 e 11 ottobre 2006.

Squadre qualificate

Note